Dade es el nombre de varios condados de Estados Unidos:

Condado de Dade (Georgia)
Condado de Dade (Misuri)
Condado de Miami-Dade, anteriormente llamado solamente Condado de Dade.